Флаг внутригородского муниципального образования поселение Воскресе́нское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 декабря 2008 года как флаг муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Воскресенское в городе Москве) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4694.

Флаг составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные белыми, голубыми, жёлтыми и оранжевыми цветами: сияющее солнце внутри бело-голубой составной каймы».

Обоснование символики 
Впервые село Воскресенское упомянуто в переписных документах XVII века. В 1728 году село купил сподвижник Петра I — генерал-аншеф П. И. Ягужинский. Хозяевами села были граф Бестужев-Рюмин, граф Шувалов — куратор Московского университета, дворяне фон Мекк.

Центральная фигура флага поселения — Солнце — аллегория Воскресения и Возрождения указывает на строящийся, на территории посёлка, храм Воскресения Христа, название которого гласно совпадает с названием поселения.

Солнце — многозначный символ:

— символ творящего первоначала, источник тепла, мира и согласия, изливающего на землю поток животворящих лучей — благодать;

— символ вечной энергии, нового дня;

— символ радости и успеха.

Составная кайма — символизирует:

— многократный переход этих земель от одного владельца к другому;

— многочисленные родники (серебро) и речки (лазурь), протекающие по территории поселения.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, красоты, праздника, мужества.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания

Ссылки 

Флаги с изображением солнца